Amelong Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amelong Creek (Big Timber Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 North Amelong Creek, Fluss im Bundesstaat Montana
 South Amelong Creek, Fluss im Bundesstaat Montana